McComb kan avse:

Geografi

USA 
 McComb, Mississippi
 McComb, Ohio

Personer 
 David McComb (1962–1999), australisk rockmusiker